

Кірсаново — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область

Кірсаново — присілок, Горьковський район, Омська область
 Кірсаново — село, Пономарьовський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Кирсанове